«Cry» puede referirse a:

Toponimia 
 Cry, ciudad de Yonne, Francia.

Música 
Agrupaciones 
 Cry, banda ecuatoriana de dark y gothic metal.
 WarCry, banda española de heavy metal.
Álbumes
 Cry (2002), álbum de Faith Hill.
 Cry (2002), álbum de Simple Minds.
Canciones
 Cry (1999), canción de Michael Jackson.
 Cry (2002), canción de Mandy Moore.
 Cry (2004), canción de Jarabe de Palo ft. Chrissie Hynde.
 Cry (2013), canción de Nelly Furtado
 Cry (2020), canción de Ashnikko ft. Grimes.
 Cry (n/d), canción de Rihanna.
 Cry Cry (2008), canción de Oceana.
 Cry For The Moon (2004), canción de Epica.

Serie de televisión 
 The Cry, serie de televisión anglo-australiana.
Cry streamer